X-Ray:

 Американсько/англійська назва рентгенівського випромінювання
 X-Ray — ігровий рушій, розроблений компанією GSC Game World
 Проект X-Ray — див Мишача бомба